Hrvatinić ist der Name von:

 Hrvatinić (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Adelsgeschlecht im westlichen Bosnien
 Hrvoje Vukčić Hrvatinić (ca. 1350–1416), Ban von Kroatien, Großherzog des Königreichs Bosnien und Herzog von Split